Чокой — молдавская фамилия. Известные носители:
 Чокой, Аурелий Валерианович (род. 1968) — молдавский дипломат и государственный деятель.
 Чокой, Георгий Степанович (род. 1933) — молдавский государственный и политический деятель.

Другое 
 Чокой — мелкий боярин, мироед.